Харыялах () — село в Оленёкском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Кирбейского национального наслега.

География 
Село находится в северо-западной части Якутии, преимущественно на правом берегу реки Харыялах, вблизи места впадения её в реку Оленёк, на расстоянии 3 километров от села Оленёк, административного центра района. Абсолютная высота — 137 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца составляет −65 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца — 35 — 40 °C..
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,2 %, женщины — соответственно 48,8 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения эвенки составляли 86 % из 832 чел.

Инфраструктура 
Функционируют средняя школа, больница, детский сад, реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов и авиаплощадка для вертолётов.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Оленёкского улуса